Agrocharis melanantha är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Hochstetter. Agrocharis melanantha ingår i släktet Agrocharis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
melanantha